

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szczytów – część wsi Rościszów w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce
 Szczytów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin